Within the Law (1916), een Australische film onder regie van Monte Luke
Within the Law (1917), een Amerikaanse film onder regie van William P.S. Earle
Within the Law (1923), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
Within the Law (1939), een Amerikaanse film onder regie van Gustav Machatý